Matacão - formação geológica também chamada de "Penedo"

 Localidades no Brasil
Penedo (Alagoas) - município
Penedo (Itatiaia) - distrito no Rio de Janeiro
Penedo (Maranguape) - distrito no Ceará